est une expression anglaise signifiant « d'une côte à l'autre ». Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , téléfilm américano-canadien de Frederic Raphael diffusé en 2003 sur  ;

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 Coast to Coast, film américain de Joseph Sargent sorti en 1980 ;
 , film britannique de  sorti en 1987.

Musique

Groupe 

 , groupe britannique.

EP 

 , EP de Cody Simpson sorti le  ;
 , EP de Hit the Lights sorti le .

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi